How Sweet It Is to Be Loved by You è il quinto album in studio del cantante statunitense Marvin Gaye, pubblicato nel 1965.

Tracce 
Side 1
You're a Wonderful One
How Sweet It Is (To Be Loved by You)
Try It Baby
Baby Don't You Do It
Need Your Lovin' (Want You Back)
One of These Days
Side 2
No Good Without You
Stepping Closer to Your Heart
Need Somebody
Me and My Lonely Room
Now That You've Won Me
Forever

Collegamenti esterni